Älgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgsjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun och Tingsryds kommun,  (6,56 ha)
Älgsjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (8,15 ha)
Älgsjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Älgsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (39,1 ha)
Älgsjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (7,93 ha)
Älgsjön (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (16,5 ha)
Älgsjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (15,7 ha)
Älgsjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Älgsjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (35,9 ha)
Lilla Älgsjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (40,4 ha)
Lilla Älgsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (2,11 ha)
Stora Älgsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (59,7 ha)
Älgsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (2,53 km²)
Älgsjön (Oppeby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (61 ha)
Älgsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (52,7 ha)
Älgsjön, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (30 ha)
Älgsjön (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (38 ha)
Älgsjön (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (17,3 ha)
Älgsjön (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (25,5 ha)
Älgsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (35,8 ha)
Älgsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (2,8 ha)
Älgsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (20,8 ha)
Älgsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (10,4 ha)
Älgsjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Älgsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (7,4 ha)
Älgsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (22,4 ha)
Älgsjön (Årdala socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (12,3 ha)
Älgsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,1 ha)
Älgsjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (47,3 ha)
Lilla Älgsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun och Norbergs kommun,  (13,1 ha)
Stora Älgsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun och Norbergs kommun,  (17,5 ha)
Älgsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (1,07 km²)
Lilla Älgsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (0,6 ha)
Lill-Älgsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (50,9 ha)
Stor-Älgsjön, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (2,08 km²)
Älgsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (46,4 ha)
Älgsjön (Lysviks socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (1,22 km²)
Älgsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (1,52 km²)
Älgsjön (Silleruds socken, Värmland, 657781-130286), sjö i Årjängs kommun,  (75,6 ha)
Älgsjön (Silleruds socken, Värmland, 658846-130647), sjö i Årjängs kommun,  (1,08 km²)
Älgsjön (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (26 ha)
Älgsjön (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,6 km²)
Älgsjötjärnen, Värmland, Älgsjötjärnen ingår i delavrinningsområde (664374-139273) som SMHI kallar för Utloppet av . Medelhöjden är  meter över havet och,  (6,76 ha)
Lilla Älgsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Lång-Älgsjön, sjö i Borlänge kommun,  (4,2 ha)
Stora Älgsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (10,8 ha)
Stora Älgsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (21,7 ha)
Västra Älgsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (37 ha)
Älgsjön (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (42,6 ha)
Älgsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (22,8 ha)
Älgsjön (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Älgsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (44,8 ha)
Älgsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (19,4 ha)
Östra Älgsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (27,5 ha)
Älgsjön (Gävle socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (93,2 ha)
Älgsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (16,3 ha)
Älgsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 676850-151970), sjö i Bollnäs kommun,  (26,9 ha)
Älgsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 677048-151255), sjö i Bollnäs kommun,  (20,9 ha)
Älgsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (17,6 ha)
Stor-Älgsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (8,65 ha)
Älgsjön (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (18,4 ha)
Älgsjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (95,8 ha)
Älgsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (20,7 ha)
Lill-Älgsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (2,77 km²)
Stor-Älgsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (1,41 km²)
Älgsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (27,6 ha)
Älgsjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (11,6 ha)
Älgsjön (Dorotea socken, Lappland, 718430-148370), sjö i Dorotea kommun,  (6,59 ha)
Älgsjön (Dorotea socken, Lappland, 718432-148367), sjö i Dorotea kommun,  (5,1 ha)
Älgsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (17,7 ha)
Älgsjö, by i Åsele kommun, Lappland,

Se även
Älgasjön
Hirvijärvi
Älgträsket
Älgtjärn
Älggölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn